Claudette Mink
 Emanuel Mink
 Georges Mink
 Jessica Mink
 Mindi Mink
 Patsy Mink